YKA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Fulton Field di Kamloops (Canada)
 yka – codice ISO 639-3 della lingua yakan